Henie (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus
Henie (quadrangle), een quadrangle van de planeet Venus, vermoemd naar bovenstaande krater